Ultra (album), een album van de Britse popgroep Depeche Mode
Ultra (beeld), een kunstwerk in de stad Groningen.
Ultra (bier), bier gebrouwen door brasserie d'Ecaussinnes
Ultra (decryptie), een term uit de decryptie
Ultra (Italië), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Ultra (Mira Loma), een Amerikaans motorfietsmerk
Ultra (muziek), een Nederlandse experimentele muziekstroming uit begin jaren 80 vorige eeuw
Ultra Records, een Amerikaans platenlabel
Ultras (voetbal), georganiseerde fanatiekere fans van een sportteam
Ultra (hop), een hopvariëteit

Zie ook 
Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel ultra-